Бенза — прізвище.

Відомі носії:
 Бенза (Бенса) Антоній — польський актор, директор Краківського театру (тепер т. зв. «Старий театр») в 1810—1811 роках.
 Бенза Ярослав Антонович — український поет, журналіст.

 Українські прізвища